Toponímia:
 Drake (Dakota del Nord)
 Drake (Oklahoma), localitat al Comtat de Murray (Oklahoma)
 Biografies:
 Emmanuel Drake del Castillo (1855–1904), botànic francès 
 Francis Drake, navegant i corsari anglès del segle XVI
 Frank Drake, astrònom anglès del segle XX
 Drake (raper), cantant de rap canadenc.
 Miscel·lània: equació de Drake, que intenta estimar la quantitat de civilitzacions intel·ligents en una galàxia